L'Autoroute A3 (o A3) belga parte da Bruxelles, fino ad arrivare al confine con la Germania, congiungendosi con la Bundesautobahn 44. L'autostrada è lunga 134 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A003